Бурла — фамилия и топоним.

 Географические объекты:
 Бурла — река в Алтайском крае Российской Федерации и Павлодарской области Казахстана.
 Бурла — река в Бурлинском районе Западно-Казахстанской области Казахстана.
 Бурла — село, административный центр Бурлинского района Алтайского края Российской Федерации.

 Персоналии:
 Бурла, Иехуда (1886—1969) — израильский писатель, отец Одеда Бурла.
 Бурла, Михаил Порфирович (род. 1957) — государственный и политический деятель Приднестровской Молдавской Республики.
 Бурла, Одед Йехуда (1919—2009) — основатель детской литературы нонсенса на иврите, сын Иехуды Бурла.
 Бурла, Пьер Брюно  (1783—1866) — бельгийский архитектор.